Tärnaby (südsamisch Dearna) ist ein Ort (tätort) in der schwedischen Provinz Västerbottens län und der historischen Provinz Lappland.

Der Ort in der Gemeinde Storuman liegt 125 Kilometer nordwestlich von Storuman am Oberlauf des Flusses Ume älv, etwa 70 Kilometer von der norwegischen Grenze entfernt.

Tärnaby ist einer der größten Wintersportorte Schwedens. In Tärnaby wuchsen die schwedischen Skirennläufer Ingemar Stenmark, Stig Strand, Jens Byggmark und Anja Pärson auf. Ein Skimuseum im Ort ist ihnen gewidmet. Des Weiteren befindet sich ein Samenmuseum mit Sammlungen aus Tärna und Sorsele vom 18. und 19. Jahrhundert in Tärnaby.

Klima

Bildergalerie

Weblinks 
 www.tarnaby.se
 Minütlich aktualisierte Webkamera auf Tärnaby

Quellen 

Geographie (Gemeinde Storuman)